Творогов — русская фамилия. Известные носители:
 Творогов, Иван Александрович (1742—после 1819) — илецкий казак, один из атаманов армии Пугачёва в ходе Крестьянской войны.
 Творогов, Леонид Алексеевич (1900—1978) — русский советский филолог, краевед, археограф, собиратель и хранитель древних рукописей.
 Творогов, Олег Викторович (1928—2015) — советский и российский филолог-медиевист.
 Творогов, Станислав Дмитриевич (1936—2008) — российский учёный, член-корреспондент РАН (1994).
 Творогов, Константин Викторович (Питирим; род. 1967) — епископ Душанбинский и Таджикистанский.

См. также 
 Творогово
 Твороговы